Premijer ligu Bosne i Hercegovine za sezonu 2005./06. je osvojio Široki Brijeg.

Novi članovi lige u odnosu na sezonu 2004./05. su bili prvaci 1. lige FBiH i 1. lige RS:
 Jedinstvo - Bihać
 Radnik'' - Bijeljina

Konačna ljestvica 2005/06.

 

Ut = odigrano utakmica;  Pob = pobjede;  N = neriješeno odigrane utakmice;  Por = porazi;  Pos = postignuti pogodci;  Pri = primljeni pogodci; RP = razlika pogodaka; Bod = bodovi; P = prvak; I = ispali iz lige; Pla = plasirali se u višu ligu

Izvori 
 rsssf.com, Bosna i Hercegovina 2005./06.
 sportsport.ba, Premijer liga BiH 2005./06., pristupljeno 3. srpnja 2016.

2005-06
2005-06
 1